La ciudad de Madrid tiene una población de 3.286.662 habitantes a 1 de enero de 2022 y una densidad de población de 5.418,47 hab/km².

Población

Situación actual 

Población por distrito a 1 de enero de 2019, según el Padrón Municipal:
{| class="wikitable"
! Distrito
! Población
|-
| Total
| '3.275.195
|-
| Carabanchel
| 253.797
|-
| Fuencarral-El Pardo
| 246.640
|-
| Latina
| 238.901
|-
| Puente de Vallecas
| 235.418
|-
| Ciudad Lineal
| 216.861
|-
| Hortaleza
| 188.694
|-
| San Blas-Canillejas
|158.602
|-
| Tetuán
| 158.494
|-
| Arganzuela
| 154.264
|-
| Villaverde
| 149.277
|-
| Salamanca
| 146.578
|-
| Chamartín
| 146.231
|-
| Chamberí
| 139.914
|-
| Usera
| 139.909
|-
| Centro
| 135.314
|-
| Moncloa-Aravaca
| 119.789
|-
| Retiro
| 119.687
|-
| Villa de Vallecas
| 110.643
|-
| Moratalaz
| 94.818
|-
| Vicálvaro
| 72.294
|-
| Barajas
| 49.070
|}

Según los datos disponibles a 1 de enero de 2019, la población de Madrid ascendía a 3.275.195 habitantes.

Por distritos, los más poblados son Carabanchel, Fuencarral-El Pardo, Latina y Puente de Vallecas. Los menos poblados son Barajas, debido al Aeropuerto de Madrid-Barajas y todo el terreno colindante no edificable; Vicálvaro, debido a las grandes áreas sin edificar y zonas industriales en su zona este; Moratalaz, debido a su pequeño tamaño, abundancia de zonas verdes y a su reciente urbanización, y Villa de Vallecas.

Por barrios, el más poblado es Aluche, 66.542 habitantes, seguido de Valverde (63.361), Pueblo Nuevo (62.278) y Valdefuentes (57.958).

 Evolución Histórica 
La población de Madrid ha ido experimentando un importante aumento desde que se transformó en capital, que ha ido acompañado de un proceso de urbanización. Durante el reinado de Felipe II, que instaló su corte en la Villa, la población pasó de 20.000 a 60.000 habitantes. La población a finales del siglo XVIII se situaba ya en torno a los 180.000 habitantes. El aumento es especialmente significativo durante el periodo de 1940 a 1970 debido a la gran cantidad de inmigración interior. Este acelerado crecimiento y la falta de planificación urbana produjo núcleos de infraviviendas y ciudades dormitorio, principalmente en los distritos del sur, en las que los servicios públicos no llegarían hasta muchos años después. Sin embargo, este aumento se desacelera en favor de los municipios del área metropolitana a partir de los años 70, en los que Madrid incluso comienza a perder población. Desde 1995 el crecimiento poblacional es de nuevo positivo, debido principalmente a la inmigración exterior.

Evolución demográfica en el municipio de Madrid, datos del Instituto Nacional de Estadística:

Fuente: INE
Nota: Entre el censo de 1887 y el anterior crece el término del municipio porque incorpora a La Alameda. Asimismo, crece entre el censo de 1950 y el anterior porque incorpora a Aravaca, Barajas de Madrid, Canillas, Canillejas, Carabanchel Alto, Carabanchel Bajo, Chamartín de la Rosa, Fuencarral, Hortaleza, El Pardo, Vallecas y Vicálvaro, mientras que en el censo de 1960 ya ha incorporado a Villaverde.

 Densidad 

La ciudad de Madrid tiene una densidad de población media de 5.418,47 habitantes /km².

La población se reparte desigualmente por la superficie de la ciudad, siendo las zonas más densamente pobladas las situadas en la almendra central y su entorno; las zonas más exteriores tienen densidades de población inferiores a las de muchos municipios del área metropolitana.

Por distritos, los más densamente poblados son Chamberí, con 29.896 hab./km²; Tetuán, con 29.515; Salamanca, con 27.194; Centro, con 25.873. Los menos densamente poblados son Fuencarral-El Pardo, con 1.037 hab./km², debido al gran espacio natural del Monte del Pardo, que ocupa la mayor parte del distrito; Vicálvaro, con 2.050 y Villa de Vallecas con 2.150, ambos por su situación periférica, puesto que gran parte de su terreno no está edificado o es de carácter industrial; y Barajas, con 2.239, por el ya mencionado aeropuerto 

La densidad de población es un parámetro fundamental en el precio del suelo de un determinado espacio.

 Natalidad y mortalidad 
 Natalidad 

En 2017 se registraron 29.032 nacimientos en la ciudad de Madrid, 14.916 varones y 14.116 mujeres. La tasa de natalidad es del 9 puntos. La edad media de las madres estuvo situada entre los 35 y los 40 años, grupo que concentra el 34% de todos los nacimientos; le siguieron las madres de 30 a 35 años con un 32% del total y el de 25 a 30 años con el 13%. Las madres de más de 40 años supusieron el 12% de todos los nacimientos y las de menos de 25 años un 8%. La edad media de las madres era de 33 años. El 45% de las madres no estaban casadas en el momento del parto

 Mortalidad 
En 2017 se registraron 28.594 defunciones en la ciudad de Madrid. La tasa de mortalidad fue de 8,45 puntos. La distribución por edades fue la siguiente:

 Inmigración 
Según el censo de 2019, la población extranjera de Madrid es de 462.343 habitantes, lo que supone el 14,1% del total. Los distritos con más población inmigrante son Centro con un 22,84%, Usera con un 22,07%, Villaverde con el 19,59% y Carabanchel con el 19,37%. Por el contrario, los distritos con menor población inmigrante son Retiro con el 7,75%, Fuencarral-El Pardo con el 8,50%, Moratalaz con el 9,36% y Barajas con el 9,45%.

 Inmigración por barrios 

Los barrios de Madrid con mayor porcentaje de inmigrantes a 1 de enero de 2019 eran los siguientes:

 Pradolongo 33,97%
 San Cristóbal 32,21%
 San Diego 28,93%
 Almendrales 27,47%
 Sol 27,33%

Y los barrios con menor porcentaje de inmigración, los siguientes:

Valderrivas 3,58%
 Horcajo 3,85%
 Estrella 4,10%
 El Pardo 4,13%
 Mirasierra 4,93%

 Inmigración por nacionalidad 
La distribución por nacionalidad más frecuente es la siguiente:
  Rumanía...	 42.833
  Venezuela   ...	              	42.240
  China  ...	                   	39.541
  Colombia  ...	                	34.585
  Perú	...	28.092
  Italia  ...	                  	26.691
  Honduras   ...	               	24.500
  Ecuador   ...	                	23.531
  Marruecos   ...	              	22.922
  Paraguay      ...	            	20.507

 Política demográfica 

España firmó el Convenio núm. 117 de la Organización Internacional del Trabajo (O. I. T.), de 6 de junio de 1962, que trata sobre normas y objetivos básicos de la política social, con instrumento de ratificación de 19 de febrero de 1973 («BOE» núm. 160, de 5 de julio de 1974).

El artículo tercero del citado convenio dice textualmente:
 1. Al establecerse un plan de desarrollo económico se deberán tomar todas las medidas pertinentes para armonizar este desarrollo con la sana evolución de las poblaciones interesadas.  2. En particular, se deberá hacer lo posible por evitar la dislocación de la vida familiar y de todas las demás células sociales tradicionales, especialmente por medio de:  a) el estudio detenido de las causas y efectos de los movimientos migratorios y la adopción de medidas apropiadas cuando fuere necesario;  b) el fomento del urbanismo, donde las necesidades económicas produzcan una concentración de la población; c) la prevención y eliminación de la aglomeración excesiva en las zonas urbanas;  
d) el mejoramiento de las condiciones de vida en las zonas rurales y el establecimiento de industrias apropiadas en las regiones donde haya mano de obra suficiente.  

Sin embargo, la evolución de la población de Madrid se ha caracterizado desde 1962 hasta hoy por el aumento constante tanto de la población como de la densidad y la subsiguiente aglomeración urbana.

Los planes de desarrollo económico de la última etapa de la dictadura de Franco y las actuaciones en política económica y social seguidas por los sucesivos gobiernos democráticos en España no han conseguido en Madrid un desarrollo sostenible. Por este motivo, infinidad de problemas endémicos de los grandes núcleos urbanos se han incrementado hasta hacerse cotidianos en Madrid:

 Masificación, saturación, y a veces colapso, de los servicios educativos, sanitarios, sociales, fuerzas de seguridad, etc.
 Polución.
 Contaminación acústica
 Contaminación lumínica
 Encarecimiento del suelo y aumento de la especulación urbanística.
 Elevado consumo energético per cápita.
 Dependencia excesiva de las infraestructuras de transporte y aumento de los problemas asociados a sus deficiencias.
 La dificultad para gestionar los riesgos catastróficos o implementar con una eficacia aceptable planes de emergencia en materia de protección civil. Este problema es crítico en las zonas con mayor densidad de población.
 Reducción de la superficie de campo, zonas verdes y de los espacios abiertos.
 Etc.

Los efectos negativos que se producen son igualmente numerosos. Cabe mencionar entre ellos el constante aumento de recursos humanos y materiales empleados en resolver o tratar de reducir los efectos perniciosos causados exclusivamente por la aglomeración excesiva:

 Crecimiento vertical de la edificación.
 Aprovechamiento del subsuelo.
 Necesidad de gestionar y optimizar el tiempo y el espacio disponible.

Véase también 
 Área metropolitana de Madrid
 Región urbana de Madrid

Referencias 

Economía de Madrid
Madrid
Madrid